

Лопухово — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Лопухово — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Лопухово — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Лопухово — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Лопухів